FIS Cup w skokach narciarskich 2011/2012 – 7. edycja FIS Cupu, która rozpoczęła się 16 lipca 2011 w austriackim Villach. Zakończenie cyklu było początkowo planowane 4 marca 2012 w czeskim Libercu, jednak 17 i 18 marca 2012 odbyły się konkursy w Garmisch-Partenkirchen, które w grudniu 2011 zostały odwołane z powodu braku śniegu.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Klasyfikacja końcowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

FIS Cup w skokach narciarskich
Sezon 2011/2012 w skokach narciarskich